

Geografia 
 Filippine
 Borbon – municipalità di Quarta classe nella Regione del Visayas Centrale

Persone 
 Antonio José Amar y Borbón Arguedas – ufficiale militare e coloniale spagnolo
 Juan Carlos de Borbòn – re di Spagna dal 1975 al 2014
 María Luisa de Borbón y Vallabriga – nobile spagnola
 María Teresa de Austria y Borbón – regina consorte di Francia e Navarra

Altro 
 Ritratto di María Luisa de Borbón y Vallabriga – olio su tela di Francisco Goya

Pagine correlate 
 Muñoz y Borbón